Knut Sjöberg kan syfta på:

* Knut Sjöberg (1860–1949), svensk apotekare
 Knut Sjöberg (1875–1962), svensk präst
 Knut Sjöberg (1896–1975), svensk biokemist